Джордж Тупоу:

 Джордж Тупоу I (1796—1893) — первый король и основатель Королевства Тонга (1845—1893).
 Джордж Тупоу II (1874—1918) — второй король Тонга.